B 189 bezeichnet:
 die Bundesstraße 189 in Deutschland
 die Mieminger Straße in Österreich

Abkürzung